«Бутл» (полное название — Футбольный клуб «Бутл»; ) — английский футбольный клуб из Бутла, Ланкашир, Англия. Один из основателей Футбольного альянса. Один из двух клубов (наряду с «Аккрингтоном»), вышедших из состава Футбольной лиги в 1893 году и один из двух клубов (наряду с «Мидсбро Айронополис»), проведших в Футбольной лиге только один сезон.

История 

Футбольный клуб «Бутл» был основан в 1879 году под названием «Бутл Сент-Джонс» ). Первый задокументированный матч клуб провёл в октябре 1880 года против «Эвертона». В том же году клуб поменял название на «Бутл», а в следующем сезоне впервые принял участие в Кубке Англии. Домашние матчи команда проводила на стадионе «» в Бутле. Клуб подал заявку на вступление в Футбольную лигу в её первом сезоне, однако поддержки не получил. В сезоне 1889/90 «Бутл» стал одним из основателей  Футбольного альянса. Тот сезон стал самым успешным в истории клуба: команда заняла второе место в Футбольном альянсе, а также добралась до четвертьфинала Кубка Англии, в котором проиграла «Блэкберн Роверс» со счётом 7:0.

В 1887 году «Бутл» подписал шотландского футболиста Эндрю Уотсона, первого темнокожего футболиста в истории национальных футбольных сборных.

После слияния Футбольного альянса и Футбольной лиги в 1892 году, «Бутл» стал одним из основателей Второго дивизиона Футбольной лиги. В сезоне 1892/93 команда заняла 8-е место (из 12), но впоследствии расформирована из-за финансовых проблем. «Бутл» и «Аккрингтон» стали первыми клубами в истории Футбольной лиги, вышедшими из её состава. Вакантное место «Бутла» во Втором дивизионе занял «Ливерпуль».

«Бутл» и «Мидсбро Айронополис» являются единственными клубами, которые провели в Футбольной лиге только один сезон.

Игроки «Бутла», выступавшие за национальные сборные 
Четверо игроков «Бутла» выступали за национальную сборную Уэльса:
  (2 матча за сборную, будучи игроком «Бутла»)
  (1 матч за сборную, будучи игроком «Бутла»)
  (3 матча за сборную, будучи игроком «Бутла»)
  (3 матча за сборную, будучи игроком «Бутла»)

См. также 
 Бутл (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
  Статистика «Бутла» на сайте Football Club History Database 
 История футбольных форм клуба 

Футбольные клубы Англии
Бутл
Футбольные клубы Англии, прекратившие существование
Прекратившие существование клубы Футбольной лиги Англии